Ледено доба се може односити на:

Ледено доба, геолошки период
Ледено доба (албум), албум групе Партибрејкерс
Ледено доба (филм), анимирани филм из 2002.